Lillian steht für:
 Lillian (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Lillian (Film), österreichischer Film aus dem Jahr 2019

Personen:
 Isidore Lillian (1882–1960), amerikanischer Unterhaltungskünstler, Theaterautor und Komponist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lillian (Alabama)
 Lillian (Mississippi)
 Lillian (Nebraska)
 Lillian (Texas)
 Lillian Township (Custer County, Nebraska)

Schiffe:
 USS Lillian Anne (YFB-41)
 USS Lillian II (SP-38)

Siehe auch:
 Lilian